Jesus Christ Superstar, musical del 1970 di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber 
Jesus Christ Superstar, album del 1970 tratto dall'omonimo musical
Jesus Christ Superstar (1973), trasposizione cinematografica dell'opera di Lloyd Webber diretta da Norman Jewison